Tingeltangel oder Tingel-Tangel steht für:

 Tingeltangel, meist abwertend gebrauchtes Wort für ein Varieté, billiges Tanzlokal oder eine wandernde Kleinkunst-Darbietung
 Tingeltangel, Alternativtitel des  österreichischen Spielfilmes Praterherzen von Paul Verhoeven (1953)
 Tingel-Tangel (1927),  österreichisches Stummfilmmelodram Gustav Ucicky (1927)
 Tingel-Tangel-Theater, Theater im Keller des Theater des Westens in Berlin